Kleijn ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid de Kleijn (* 1994), niederländischer Radrennfahrer
 Jos de Kleijn (* 1947), niederländischer bildender Künstler